113-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил 2—3 марта 2019 года на Олимпийском овале Калгари в Калгари, Канада. В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Расписание
Время местное (UTC−6).

Результаты

Мужчины

500 м

5000 м

Положение после 2-х дистанций

1500 м

10 000 м

Итоговое положение

Женщины

500 м

3000 м

Положение после 2-х дистанций

1500 м

5000 м

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Communication No.2118 ISU. .
 Final Qualification Ranking Lists for allocation of Quota places for World Allround Championships 2019 (на 16.12.2018) 
 Результаты на сайте ИСУ

Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Март 2019 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью